Q (majuscule) ou q (minuscule) est la  et la  de l'alphabet latin.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une étoile Q est une étoile à neutrons compacte dans un état exotique de la matière, un type d'étoile encore hypothétique.

Automobile 
 Q, code du Qatar, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Informatique 
 Q est un émulateur pour Mac OS X.
 Q# (ou Q Sharp) est un langage de programmation optimisé pour les ordinateurs quantiques.

Mathématiques 
  est l'ensemble des nombres rationnels.
 q est le symbole usuel de la raison d'une suite géométrique.
 Un q-analogue d'un théorème, d'une identité ou d'une expression mathématique en est une généralisation impliquant un nouveau paramètre q (le théorème originel en est la limite quand q tend vers 1).

Médecine 
 La fièvre Q est une maladie infectieuse qui se transmet de l'animal à l'homme.

Physique 
 Q ou q est le symbole usuel de la charge électrique.
 q est le symbole du quintal.
 En électrotechnique :
 Q est le symbole usuel de la puissance réactive ;
 Q est le symbole usuel du facteur de qualité, qui mesure le taux d'amortissement dans un circuit électrique.
 En physique des particules :
 dans la composition d'un hadron ordinaire, q représente un quark, et  un antiquark ;
 dans la composition d'un hadron exotique, q représente un quark léger et Q un quark lourd (et  et  leurs antiparticules).

Télécommunications 
 Le code Q est un code international utilisé par les radioamateurs.

Unités de mesure 
 Q (capitale) est le symbole du préfixe du Système international d'unités quetta ().
 q (minuscule) est le symbole du préfixe quecto ().

Sciences humaines et sociales 
 Dans l'alphabet phonétique international, [q] représente la consonne occlusive uvulaire sourde.
 En économie, le Q de Tobin est une théorie des choix d'investissement élaborée en 1969 par James Tobin.
 La source Q est une hypothétique source philologique des Évangiles de Matthieu et Luc.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Q est le nom collectif d'une espèce dans la saga Star Trek.
 Q est une ancienne chaîne de télévision philippine.
 
 Q, le titre original du film américain Épouvante sur New York de Larry Cohen, sorti en 1982 ;
 Q, un film français réalisé par Jean-François Davy, sorti en 1974 ;
 Q, un film français réalisé par Laurent Bouhnik, sorti en salles en 2011,
 Q, un film canadien réalisé par Tom Vujcic, sorti en 2015.

Gastronomie 
 Dans la gastronomie taïwanaise, Q désigne un type de texture.

Littérature 
 Q est le spécialiste des gadgets dans la série des James Bond.
Q est un roman de Luther Blissett, publié à Turin en 1999. Il paraît en France en 2001 sous le titre L'Œil de Carafa.

Musique 
 Q est un magazine musical britannique mensuel.
 « Q » est un single du groupe de J-pop AAA.

Radio 
 Q est une émission radiophonique culturelle canadienne.

Anthroponyme 
 Q est le pseudonyme de Quentin Elias lors de ses prestations dans des films pornographiques gays réalisés par la compagnie RandyBlue.
 Q est le surnom de :
 Q. Clearance Patriot, l'instigateur de QAnon ;
 Qaushiq Mukherjee, un réalisateur indien ;
 Quincy Jones, un musicien américain.